

Тоганаші — присілок, Красноармійський район, Чувашія
 Тоганаші — присілок, Красночетайський район, Чувашія